Ženská dvouhra Australian Open 2022 probíhala ve druhé polovině ledna 2022. Do singlové soutěže australského tenisového grandslamu hraného v Melbourne Parku nastoupilo sto dvacet osm hráček. Šestnáct z nich se probojovalo z tříkolové kvalifikace. Obhájkyní titulu byla japonská světová čtrnáctka Naomi Ósakaová. kterou ve třetím kole vyřadila Američanka Amanda Anisimovová v tiebreaku rozhodující sady poté, co Japonka nevyužila v závěru třetího dějství dva mečboly.

Ashleigh Bartyová, Aryna Sabalenková a Barbora Krejčíková vstoupily do turnaje v roli soupeřek o post světové jedničky. Po vyřazení Sabalenkové v osmifinále a Krejčíkové ve čtvrtfinále získala Bartyová jistotu setrvání na čele i po skončení grandslamu.

Vítězka US Open 2011 Australanka Samantha Stosurová odehrála svůj poslední kariérní turnaj ve dvouhře. V druhém kole ji vyřadila Anastasija Pavljučenkovová.. Po zbytek probíhající sezóny plánovala odehrát pouze deblové turnaje.

Vítězkou se stala australská světová jednička Ashleigh Bartyová, která získala svůj třetí grandslamový triumf a první australskou vítězkou Australian Open po 44 letech. Celkově získala v kariéře 15. turnajový triumf a čtvrtý na domácí australské půdě a zápasovou neporazitelnost v sezóně prodloužila na 11 vítězných duelů. Ve finále porazila debutantku v této fázi turnaji Američanka Danielle Collinsovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6(7–2).

Průběh turnaje

Absentující tenistky 
Jako první oznámila svou neúčast pro psychickou únavu způsobenou koronavirovými opatřeními a smrtí babičky Kanaďanka Bianca Andreescuová. Chybí také obhájkyně finálové účasti Jennifer Bradyová a semifinalistky předchozího ročníku Karolína Muchová se Serenou Williamsovou, které se v průběhu prosince odhlásily. Češka pro dlouhodobé potíže s břišním svalem a Američanky pro zranění nohy, resp. podkolenní šlachy. Bradyová se tak po turnaji propadla o více než sedmdesát míst do druhé světové stovky. Williamsová mohla usilovat o vyrovnání historického rekordu Margaret Courtové v počtu 24 grandslamových trofejí z dvouhry. Do žádného turnaje však nezasáhla již od skreče v prvním kole Wimbledonu 2021. Během ledna 2022 se z turnaje odhlásila i její starší sestra Venus Williamsová, která jako 347. hráčka světa potřebovala pro účast divokou kartu pořadatelů. Poprvé od roku 1997 tak ani jedna ze sester Williamsových nenastoupila do australského majoru. Z první desítky světového hodnocení do turnaje nezasáhla pouze světová pětka Karolína Plíšková, která si během prosincové přípravy zlomila pravou vřetenní kost. Na grandslamu nehraje poprvé od US Open 2012. Z turnaje se odhlásila také Argentinka Nadia Podoroská.

1. kolo 
Před zápasem prvního kola z turnaje odstoupila desátá hráčka světa a bývalá čtvrtfinalistka turnaje Tunisanka Ons Džabúrová. Důvodem bylo zranění zad, které ji donutilo skrečovat již čtvrtfinálové utkání na předcházejícím Sydney Tennis Classic. Druhou odstoupivší hráčkou těsně před rozehráním zápasu se stala Číňanka Čeng Saj-saj.

Z horní poloviny prohrály dvě nasazené Američanky. Jako první 17letá Coco Gauffová, kterou vyřadila čínská reprezentantka Wang Čchiang. Ta jí tak oplatila dvě antukové porážky z jara 2021. Jako druhá pak nepostoupila vítězka z roku 2020 Sofia Keninová, která v americkém derby nestačila na Madison Keysovou. Ztráta 1990 bodů znamená propad Keninové z 13. místa hodnocení do poslední desítky první stovky. Nezaváhaly naopak bývalé grandslamové vítězky Barbora Krejčíková, Viktoria Azarenková a Jeļena Ostapenková, stejně jako obhájkyně titulu Naomi Ósakaová nebo úřadující světová jednička Ashleigh Bartyová, které všechny neztratily ani set.

Druhý hrací den přinesl vyřazení dvacáté nasazené Petry Kvitové, kterou za 72 minut vyřadila stejně jako v druhém kole předcházejícího ročníku Sorana Cîrsteaová. S turnajem se rozloučila i šampionka z Australian Open 2016 Angelique Kerberová, která vinou prodělání covidu-19 zasáhla do grandslamu bez herní přípravy. Nad její byla Estonka Kaia Kanepiová. Dohrála i Kanaďanka Leylah Fernandezová po porážce od Australanky Maddison Inglisové startující díky divoké kartě. Na prahu vyřazení byla i turnajová dvanáctka Jelena Rybakinová, která proti krajance Dijasové musela v závěru druhé sady odvracet mečbol. Nedaleko porážky byla i druhá nasazená Běloruska Aryna Sabalenková. Proti australské divoké kartě Storm Sandersové prohrávala o set, brejk a čelila dalším možnostem soupeřky na prolomení podání, nakonec však i přes 12 dvojchyb poprvé v sezoně vyhrála. Výhru naopak zaznamenala jiná australská hráčka, až 487. tenistka světa Samantha Stosurová, která při svém posledním singlovém turnaji v kariéře zdolala Robin Andersonovou.

Ostře sledovaným duelem pak bylo závěrečné utkání druhého hracího dne mezi překvapivou vítězkou předchozího newyorského majoru Emmou Raducanuovou a bývalou světovou trojkou Sloane Stephensovou. Britská jednička, která na jediném přípravném turnaji v Sydney uhrála na Rybakinovou pouze jeden game, v začátku utkání dominovala a povolila Stephensové v první sadě jenom čtyři míčky. Po vítězství Američanky ve druhém setu muselo rozhodnout třetí dějství, ve kterém opět dominovala Raducanuová a vítěznou šňůru na grandslamech protáhla včetně newyorské kvalifikace už na jedenáct zápasů.

2. kolo 
Ve skvělém začátku do sezóny pokračovala 20letá Amanda Anisimovová, která po triumfu na Melbourne Summer Set II vyřadila 22. nasazenou a olympijskou vítězku Belindu Bencicovou. Druhou vyřazenou nasazenou tenistkou byla Sara Sorribesová Tormová, kterou přehrála Marta Kosťuková. Ukrajinka postoupila v 19 letech podruhé do třetího kola Australian Open, když předtím se jí to podařilo teprve jako 16leté. Jiná španělská hráčka Nuria Párrizasová Díazová se dostala do třetího kola grandslamu díky skreči Zanevské ve 30 letech vůbec poprvé. Hráčky z první desítky v horní polovině pavouka – Bartyová, Krejčíková a Sakkariová pokračovaly po dominantních výkonech bez zaváhání.

Ve stejný den vypadly první dvě hráčky ze světové desítky a zároveň obě úřadující finalistky Turnaje mistryň. Šestou nasazenou Anett Kontaveitovou nejdříve vyřadila 19letá Dánka Clara Tausonová, která poprvé v kariéře prošla do třetího kola takto velkého turnaje. Světová a turnajová trojka Garbiñe Muguruzaová nestačila naopak na 31letou francouzskou hráčku Alizé Cornetovou. Nepostoupila ani úřadující vítězka US Open Emma Raducanuová, které Černohorka Danka Kovinićová uštědřila první grandslamovou porážku v dohraném zápase. Po skreči turnaj opustila i Jelena Rybakinová. Ve třech setech se k vítězství protrápila dvojka Aryna Sabalenková. Suverénní zůstala Iga Świąteková i Darja Kasatkinová. Svůj poslední singlový zápas v kariéře odehrála Samantha Stosurová, kterou vyřadila Anastasija Pavljučenkovová.

3. kolo 
Za hodinu hry a jen ze ztrátou dvou her vyřadila dvojnásobná melbournská šampionka Viktoria Azarenková turnajovou patnáctku Svitolinovou. V souboji dvou šampionek French Open vedla ta z roku 2017 Jeļena Ostapenková už o set a brejk, úřadující pařížská vítězka Barbora Krejčíková však dokázala utkání otočit a dovést do vítězného konce, čímž zkompletovala osmifinálovou sbírku účastní na všech grandslamech. Na postup se nadřela i osmá nasazená Paula Badosová, která proti Ukrajince Kosťukové potřebovala tři sety, na rozdíl od Jessiky Pegulaové, která přehrála Párrizasovou Díazovou, i Marié Sakkariové, na níž nestačila nasazená Veronika Kuděrmetovová. Dva zápasy byly rozhodnuty až tiebreakem závěrečného setu hraného do deseti bodů. Američanka Madison Keysová nejdříve zdolala Wang Čchiang, aby pak její krajanka Amanda Anisimovová vyřadila obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou poté, co za stavu 4–5 odvrátila mečboly Japonky. Ósakaová ani při svém čtvrtém pokusu o obhájení titulu z grandslamu nepostoupila dále než do čtvrtého kola. Bodová ztráta znamenala propad o sedmdesát příček na 84. místo, její nejhorší umístění od srpna 2016. Naopak Anisimovová vyřadila obhájkyni titulu turnaji velkém čtyřky už podruhé, předtím French Open 2019 Simonu Halepovou. Bez ztraceného servisu v turnaji dále pokračovala světová jednička a největší favoritka Ashleigh Bartyová.

Podruhé do osmifinále melbournského granslamu prošla turnajová dvojka Aryna Sabalenková. I ve svém třetím zápase musela otáčet nepříznivě se vyvíjející průběh zápasu, nakonec však třicátou první nasazenou Češku Markétu Vondroušovou přetlačila. Ve 36 letech mezi šestnáctku nejlepších na Australian Open postoupila Estonka Kaia Kanepiová. V den svých 32. narozenin postoupila i Alizé Cornetová, která přehrála už druhou nasazenou tenistku v řadě – po Muguruzaové i Tamaru Zidanšekovou, a po 13 letech prošla až do 4. kolo Australian Open. Semifinalistka turnaje z roku 2019 Danielle Collinsová zvládla koncokvu proti dánské teenagerce Claře Tausonové. Bez problémů také postoupily bývalé vítězky French Open Simona Halepová a Iga Świąteková, noční duel třetího kola nezvládla desátá nasazená Anastasija Pavljučenkovová, kterou vyřadila Sorana Cîrsteaová.

4. kolo 
Čtvrtá nasazená Barbora Krejčíková přehrála jasně ve dvou setech 24. nasazenou Viktorii Azarenkovou. Tím zajistila sobě premiérovou účast ve čtvrtfinále na Australian Open a zároveň novou šampionku turnaje, když Azarenková byla poslední bývalou vítězkou v pavouku. Své zápasy nezvládly pátá ani osmá nasazená hráčka turnaje. Řekyni Sakkariovou porazila Jessica Pegulaová, která postoupila druhý rok po sobě do boje o semifinále. Vítězka přípravného turnaje ze Sydney Paula Badosová nestačila na americkou hráčku Madison Keysovou která včetně triumfu na Adelaide International II neprohrála již devátý zápas v řadě. O podobný úspěch se pokoušela i vítězka Melbourne Summer Set II Amanda Anisimovová, která dokázala jako první v turnaji sebrat světové jedničce Ashleigh Bartyové podání, přesto na ni neuhrála ani set. Australanka postoupila do této fáze turnaje v Melbourne už počtvrté v řadě.

Posedmé z deseti pokusů dohrála ve osmifinálové fázi Belgičanka Elise Mertensová, která v souboji dvou bývalých semifinalistek z let 2018, resp. 2019 turnaje podlehla Danielle Collinsové. Do vůbec prvního čtvrtfinále na grandslamových turnajích postoupila výhrou nad Halepovou Francouzka Alizé Cornetová, když se jí tento výsledek podařil až při 63. účasti v hlavní soutěži majoru, čímž překonala dosavadní rekord v této statistice, který držela Tamarine Tanasugarnová s 45 účastmi. V osmifinálových fázích měla do té doby bilanci 0–5, když při první takové účasti na Australian Open 2009 v 19 letech nevyužila mečboly proti Dinaře Safinové. Cornetová se stala první francouzskou tenistkou v této fázi turnaje od Marion Bartoliové v roce 2009. Taky přemožitelka dvou nasazených hráček Sorana Cîrsteaová usilovala o své první čtvrtfinále od French Open 2009 a celkově druhé v kariéře. Neudržela však vedení a vyřadila ji sedmá nasazená Polka Iga Świąteková, která do čtvrtfinále v Melbourne po dvou tamních porážkách postoupila poprvé. Osmičku čtvrtfinalistek v nočním zápase zkompletovala Estonka Kaia Kanepiová, když z turnaje a zároveň i boje o čelo žebříčku vyřadila druhou nasazenou Arynu Sabalenkovou. V rozhodujícím setu měla šance jít do vedení 5–2 a při servírování na postup za stavu 5–4 měla čtyři mečboly, zápas však musela rozhodnout zkrácená hra do deseti bodů, jež dopadla lépe pro 115. hráčku světa Kanepiovou. Estonka se stala 15. aktivní hráčkou, která dokázala na všech grandslamech dojít alespoň do čtvrtfinále.

Čtvrtfinále 
Po sedmi letech dokázala Madison Keysová projít do semifinálové fáze Australian Open po jednoznačné výhře nad světovou čtyřkou Krejčíkovou. Té povolila jenom pět her. Češka, která si v průběhu první sady vyžádala ošetření kvůli vysokým teplotám, držela s Keysovou krok jenom do poloviny prvního setu, kdy měla dokonce šest příležitostí vzít Američance podání. Ještě suverénnější výkon předvedla Ashleigh Bartyová, která získala po vypadnutí Krejčíkové jistotu setrvání na čele žebříčku. S Jessikou Pegulaovou ztratila jenom dva gamy. Jako jediná tak pokračovala turnajem bez ztráty setu a pouze s jedním prolomeným podáním.

Danielle Collinsová ukončila životní tažení grandslamem Alizé Cornetové. Francouzka v prvním setu sice dokázala vyrovnat nepříznivě se vyvíjející průběh prvního setu, nakonec jej ale ztratila, a ve druhém dějství pak Collinsová povolila Cornetové jenom jeden game a po třech letech si zajistila účast v semifinále Australian Open. Zápas mezi nejmladší a nejstarší čtvrtfinalistkou nabídlo poslední čtvrtfinále, kde 20letá Iga Świąteková přehrála 36letou Kaiu Kanepiovou. Estonka vstoupila do utkání lépe, když vyhrála první sadu, teprve svoji druhou ve čtvrtfinálových duelech na majorech, a ve druhém setu měla už náskok brejku, Polka ale dokázala druhý set získat ve zkrácené hře a následně již dominovala.

Semifinále 
Poprvé od French Open 2018 postoupily do semifinálové fáze pouze tenistky, které již předtím ve své dosavadní kariéře do této fáze grandslamu došly, a poprvé od French Open 2013 nebyl mezi semifinalisty ženské ani mužské dvouhry žádný takový debutant. Poprvé byly oba dva ženské duely naplánovány do večerního programu.

Ani Madison Keysová nedokázala výrazněji zaskočit Ashleigh Bartyovou. Australanka povolila na svém servisu Američance pouze deset fiftýnů a pouho hodinu hry prošla do svého třetího grandslamového finále. Do něj se dostala jako první Australanka od 1980, kdy se takto daleko dostala Wendy Turnbullová. Do finále prošla ze ztrátou pouhých 21 her – od začátku tisíciletí méně ztratily jenom Serena Williamsová – 19 na US Open 2012, respektive 16 o rok později – a její sestra Venus s 20 hrami ve Wimbledon 2009. A na této cestě do finále ztratila pouze jednu hru na podání, ve čtvrtém kole s Anisimovovou.

Třetí americkou finalistkou Australian Open se naopak stala Danielle Collinsová, která navázala na Keninovou s Bradyovou. Collinsová vstoupila do obou setů lépe, když pokaždé Ize Świątekové odskočila na rozdíl dvou brejků. V prvním setu polská světová sedmička dokázala sice ztrátu jednoho dohnat a odvrátit čtyři setboly, dějství už ale neotočila. Ve druhé sadě Collinsová vedení udržela a zvítězila. Poprvé si zajistila účast ve finále grandslamu a bez ohledu na výsledek premiérový posun do první desítky hodnocení žebříčku WTA. Świątekové i přes prohru vrátila v žebříčku na své kariérní maximum 4. místa.

Finále: Třetí grandslamový triumf Bartyové 
Do finálového souboje vstupovala jako favoritka Ashleigh Bartyová, které kromě žebříčkového postavení a přízně australského publika nahrával i celkový dosavadní čas na kurtu, když v šesti zápasech strávila na dvorci 6 hodin a 6 minut, zatímco Collinsová 10 hodin a 37 minut. Vzájemná bilance zápasů byla před zápasem v pozitivním poměru 3–1 pro světovou jedničku, poslední vzájemná zápas na Adelaide International 2021 ovládla americká soupeřka. V době utkání se jednalo o poslední porážku Bartyové na australské půdě.

Po nervózním začátku od obou tenistek získala Bartyová za stavu 3–2 podání své soupeřky a na svém servisu pak set dovedla do vítězného konce poměrem 6–3. Hned na začátku druhého setu však Collinsová jako teprve druhá hráčka po Anisimovové ve čtvrtém kole prolomila servis světové jedničky, sama následně odvrátila dvě australské příležitosti na rebreak a dostala se do vedení o tři hry. Bartyová, která poprvé na turnaji prohrávala, znervóznila a začala více chybovat a podruhé v zápase prohrála servis. Za stavu 1–5 a o dvě hry později byla Collinsová dva míčky od srovnání skóre, Bartyová ale zlikvidovala manko obou ztracených servisů a srovnala na 5–5. O vítězce druhého setu musela rozhodnout zkrácená hra – první pro obě tenistky v turnaji. V ní dominovala Australanka, která ji ovládla poměrem 7–2 a stala se tak vítězkou.

Bartyová tak získala svůj třetí grandslamový triumf, když navázala na vítězství z French Open 2019 a Wimbledonu 2021. Jako šestá hráčka otevřené éry udržela ve svých prvních třech finále majorů neporazitelnost, čímž navázala na Wadeovou, Davenportovou, Capriatiovou, Ósakaovou a Selešovou. Podobně jako při své debutovém triumf v Paříži porazila cestou pavoukem čtyři stejné Američanky – kromě Collinsové ještě Keysovou, Pegulaovou, Anisimovovou. Po Sereně Williamsové se stala druhou aktivní hráčkou s triumfem z majoru ze tří různých povrchů a první australskou vítězkou Australian Open od roku 1978, kdy zde zvítězila Chris O'Neilová. Celkově získala v kariéře 15. turnajový triumf a čtvrtý na domácí australské půdě a zápasovou neporazitelnost v sezóně prodloužila na 11 vítězných duelů.

Danielle Collinsová se po skončení poprvé v kariéře posunula do elitní světové desítky, jíž uzavírala, a na žebříčku se tak premiérově stala americkou jedničkou.

Nasazení hráček

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

ženská dvouhra